Volknand ist der Name folgender Personen:

 Volknand von Staufen (Volknand von Staufen-Toggenburg), Ministeriale; Vetter von Kaiser Friedrich I. Barbarossa; gründete 1178 das Kloster Adelberg 
 Volknand I. von Toggenburg († 1181)